Franz Linck ist der Name folgender Personen:

* Franz Arnold Linck (1769–1838), deutscher Verwaltungsbeamter
 Franz Conrad Linck (1730–1793), deutscher Bildhauer